Ел Бељотосо има више значења:

 Ел Бељотосо (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ел Бељотосо, Бенигно Гарсија (Ногалес), насеље у савезној држави Сонора у Мексику